Дадли Лерой Брэдли (; родился 19 марта 1957, Балтимор, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Чикаго Буллз», «Торонто Торнадос», «Вашингтон Буллетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Джерси Нетс», «Атланта Хокс», «Саскачеван Сторм», «Омаха Рэйсерс» и «Оклахома-Сити Кэверли». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1981). Всего за карьеру в НБА сыграл 600 игр, в которых набрал 3131 очко (в среднем 5,2 за игру), сделал 1098 подборов, 1147 передач, 940 перехватов и 182 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Родившиеся в Балтиморе